2-й по счёту мемориал А. К. Рубинштейна состоялся в 1964 году в польском городе Поляница-Здруй.

В соревновании принимали участие 16 шахматистов, представлявших СССР, Югославию, Чехословакию, ГДР, Болгарию и Польшу.

Как и в 1-м турнире, борьба была исключительно плотной и бескомпромиссной. Победу в соревновании снова одержали два шахматиста: представитель страны-организатора А. Филипович и югослав Б. Парма. Еще одним призером стал чех В. Горт. До последнего тура на победу в турнире претендовал также болгарин А. Цветков, но проигрыш белыми М. Черняку лишил его даже призового места. Неожиданностью турнира стало неудачное выступление гроссмейстера А. К. Толуша.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Спорт в Польше в 1964 году
Шахматные турниры 
Шахматы в Польше 
1964 год в шахматах